Башмаков, Александр Александрович (1858—1943) — русский публицист, правовед и этнограф, юрист, панславист.
 
 Башмаков, Александр Николаевич (род. 1950) — советский футболист, белорусский тренер.